Schuppan ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Schuppan (* 1954), deutscher Biochemiker und Mediziner
 Erich Schuppan (1915–2006), deutscher Pfarrer und Autor
 Paul Schuppan (1852–1929), deutscher Architekt, Postbaurat und Geheimer Baurat
 Sebastian Schuppan (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Vern Schuppan (* 1943), australischer Rennfahrer und Konstrukteur

Schuppan bezeichnet:
 Schuppan 962CR, Supersportwagen